Fais dodo est une berceuse populaire française.
 Fais dodo est un jeu de société édité en 1998 par la société Haba.
 En français cadien, les fais dodo  sont des bals ou soirées dansantes.